«Верёвка из песка»:

 «Верёвка из песка» — американский приключенческий фильм 1949 года.
 «Верёвка из песка» — российский телесериал 2005 года.